Plusieurs personnes portent ou ont porté le nom de Robert Taylor :
 Robert Taylor (1717-1788), un architecte britannique ;
 Robert Taylor (1760-1839), un général britannique d'origine irlandaise ;
 Robert Taylor (1784-1844), un libre-penseur anglais ;
 Robert Taylor (1911-1969), un acteur américain ;
 Robert Taylor (1932-2017), un informaticien américain ;
 Robert Taylor (1944-2014), un réalisateur et animateur américain ;
 Robert Taylor (1948-2007), un athlète américain spécialiste du 100 mètres ;
 Robert Taylor (1953), un athlète américain spécialiste du 400 mètres ;
 Robert Taylor (1963-), un acteur australien ;
 Robert Taylor (1994-), un footballeur international finlandais.